Томас Масюлис (; род. 19 сентября 1975, Каунас, Литовская ССР) — литовский баскетболист (форвард) и баскетбольный тренер. Победитель Еврокубка ФИБА (1997/1998) и Евролиги ФИБА (1998/1999) в составе клуба «Жальгирис», чемпион Европы среди юношей в возрасте до 22 лет (1996), бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года и Игр доброй воли 1998 года в составе сборной Литвы. Многократный чемпион Литвы в составе «Жальгириса», многократный чемпион и обладатель Кубка Польши в составе клуба «Проком Трефл», самый ценный игрок финала Польской баскетбольной лиги (2006). Отец Гитиса Масюлиса.

Спортивная карьера 
Игровую карьеру начал во 2-м дивизионе чемпионата Литвы в клубе «Статиба» (Йонава). В 1995 году перешёл в ведущую команду страны «Жальгирис». С этим клубом выиграл чемпионат Литвы в сезонах 1995/96, 1997/98, 1998/99 и 2000/1, а также стал победителем Еврокубка ФИБА (1997/1998) и Евролиги ФИБА (1998/1999). В 2001 и 2002 годах участвовал в матчах Всех звёзд литовской лиги.

В марте 2002 года перешёл в итальянский клуб «Монтепаски Сиена», с которым закончил сезон 2001/2. Затем подписал контракт с польской командой «Проком Трефл», в составе которой выступал до 2008 года. За это время выиграл 5 подряд чемпионатов Польши (2003/4, 2004/5, 2005/6, 2006/7 и 2007/08) и дважды становился обладателем Кубка Польши (2006 и 2008). В 2006 году признан самым ценным игроком финала Польской лиги, в 2004 и 2005 годах участвовал в матчах Всех звёзд лиги. Перед сезоном 2008/9 вернулся в «Жальгирис».

Выступал в молодёжных сборных Литвы, в 1996 году стал чемпионом Европы среди юношей в возрасте до 22 лет, а в следующем году играл на чемпионате мира, но в этом турнире литовцы остались только восьмыми. В составе национальной сборной Литвы дебютировал в отборочном цикле чемпионата Европы 1997 года. На Играх доброй воли 1998 года завоевал с литовской сборной бронзовые медали, повторил этот успех на Олимпийских играх 2000 года. Участвовал также в чемпионате мира 1998 года, чемпионате Европы 1999 года и отборочном турнире чемпионата Европы 2003 года.

Завершил игровую карьеру в 2009 году и в том же году стал тренером. Возглавлял резервные команды «Жальгириса» и молодёжные сборные Литвы — вначале до 19, а затем до 20 лет. В 2018 году присоединился к тренерскому штабу основного состава «Жальгириса» как помощник главного тренера. В 2020 году вместе с главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом перешёл в «Барселону». Осенью 2020 года некоторое время заменял на посту главного тренера «Барселоны» Ясикявичюса, когда тот находился в режиме самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19; в том числе руководил командой в матче Евролиги против санкт-петербургского «Зенита».

Статистика выступлений

Европейские клубные турниры

Сборная Литвы

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «Проком»
Баскетбольные тренеры Литвы